Tasley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Tasley, Shropshire, ort i England,

USA 

 Tasley (ort), Virginia, Accomack County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar